Gli osteoglossomorfi (Osteoglossomorpha) sono un gruppo di pesci ossei d'acqua dolce appartenenti ai Teleostei.

Tra i vari membri di questo gruppo vi sono l'arapaima (Arapaima gigas), il più grande pesce d'acqua dolce, che vive in Sudamerica, la famiglia dei mormiridi (Mormyridae), i cosiddetti "pesci elefante", africani. Tra i membri estinti, si ricordano Xiphactinus, il "tarpone bulldog" del Cretaceo, e Phareodus di Green River.

Filogenesi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 *

Osteoglossomorpha